Se også 837 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
37
Artikler om enkelte år